Abigail Spears e Juan Sebastián Cabal erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Tímea Babos e Rohan Bopanna.

Gabriela Dabrowski e Mate Pavić hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Tímea Babos e Rohan Bopanna con il punteggio di 2–6, 6–4, [11-9].

Teste di serie 

  Latisha Chan /  Jamie Murray (secondo turno)
  Casey Dellacqua /  John Peers (secondo turno)
  Ekaterina Makarova /  Bruno Soares (semifinale)
  Květa Peschke /  Henri Kontinen (secondo turno)

  Tímea Babos /  Rohan Bopanna (finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (campioni)

Wildcard 

  Monique Adamczak /  Matthew Ebden (primo turno)
  Lizette Cabrera /  Alex Bolt (primo turno)
  Zoe Hives /  Bradley Mousley (primo turno)
  Priscilla Hon /  Matt Reid (primo turno)
  Ellen Perez /  Andrew Whittington (primo turno)

 Arina Rodionova /  John-Patrick Smith (primo turno)
 Storm Sanders /  Marc Polmans (quarti di finale)
 Samantha Stosur /  Sam Groth (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018